Сантијаго Амолтепек има више значења:

 Општина Сантијаго Амолтепек (Оахака), општина у савезној држави Оахака у Мексику
 Сантијаго Амолтепек (Сантијаго Амолтепек, Оахака), насеље у савезној држави Оахака у Мексику